Die „Prosauropoda“ sind eine Gruppe pflanzenfressender, mittelgroßer und großer Echsenbecken-Dinosaurier, deren Fossilbericht von der frühen Obertrias bis zum späten Unterjura (Karnium bis Toarcium) reicht.

Mit zunehmender Anwendung kladistischer Methoden in der Dinosaurologie ergaben sich vermehrt Hinweise darauf, dass die „Prosauropoda“ keine natürliche (geschlossene) Verwandtschaftsgruppe (Monophylum) bilden, sondern dass sie eine Reihe von Gruppen auf der Stammlinie der Sauropoda umfassen (Paraphylum). Somit sollte die Bezeichnung „Prosauropoda“ stets in Anführungszeichen gesetzt werden.

Merkmale und Paläobiologie 

Sie waren als erste pflanzenfressende Dinosaurier sehr häufig und weltweit verbreitet und zu ihrer Zeit die dominierenden landbewohnenden Landwirbeltiere. Anders als die späteren Sauropoden waren sie zu großen Teilen noch biped, allerdings gab es auch quadrupede Arten wie Riojasaurus incertus. Sie wurden 2,5 bis 10 Meter lang und wogen bis zu vier Tonnen. Viele Erkenntnisse über die Morphologie dieser Tiere stammen aus den zahlreichen Funden von Plateosaurus engelhardti. Die Köpfe der Prosauropoden waren klein und hatten viele kleinere Zähne. Anhand der Bezahnung ist eindeutig belegt, dass Prosauropoden pflanzenfressend waren. Die lange Halswirbelsäule zeigte bei den jüngeren Formen bereits Übergangsformen zu der der Sauropoden, wie etwa strebenartige Lamellen unter den Querfortsätzen der Wirbel. Der lange und kräftige Schwanz war in seinem vorderen Drittel der Ursprung der Oberschenkelmuskulatur. Die Vorderextremitäten waren wesentlich schwächer ausgebildet als die Beine, ein weiteres Zeichen für Bipedie. Finger und Zehen waren bekrallt. Eine stark vergrößerte, abgeflachte und gebogene Daumenkralle hatte wohl eine Verteidigungsfunktion.

Aus den Massenansammlungen von Prosauropodenfossilien, speziell von Plateosaurus engelhardti, wird oft geschlossen, dass zumindest einige Prosauropoden-Arten Herdentiere waren. Es ist jedoch auch möglich, dass solche Knochenansammlungen über längere Zeiträume hinweg entstanden sind, indem einzeln umherziehende Tiere in immer dem gleichen Schlammloch stecken blieben und dort verendet sind.

Innere Systematik 

ältere Klassifikation:
 „Prosauropoda“
 Ruehlia ?
 Saturnalia
 Thecodontosaurus
 Yimenosaurus ?
 Anchisauria
 Anchisauridae
 Aardonyx
 Ammosaurus
 Anchisaurus
 Melanorosauridae
 Camelotia
 Lessemsaurus
 Melanorosaurus
 Riojasaurus
 Plateosauria
 Coloradisaurus
 Euskelosaurus
 „Gyposaurus“
 Jingshanosaurus
 Lufengosaurus
 Massospondylus
 Mussaurus
 Plateosaurus
 Unaysaurus
 Yunnanosaurus

Nach Yates (2010) werden als Prosauropoden alle Taxa ab Efraasia bis zu den Sauropoda gerechnet.

Quellen

Literatur 
 David B. Weishampel, Peter Dodson, Halszka Osmólska (Hrsg.): The Dinosauria. 2nd edition. University of California Press, Berkeley CA u. a. 2004, ISBN 0-520-24209-2.
 Reinhard Rieger, Wilfried Westheide (Hrsg.): Spezielle Zoologie. Teil 2: Wirbel- oder Schädeltiere. Gustav Fischer, Stuttgart u. a. 2004, ISBN 3-8274-0900-4.

Einzelnachweise

Weblinks 

!
!
Alternatives Taxon (Reptil)